Наречие в немецком языке — это часть речи, обозначающая признак действия или признак признака.

Группы наречий 
Существует множество способов классификации наречий, однако наиболее частым считается классификация по семантическому признаку.
 Наречия времени: gleich, jetzt, sofort, früh, bald, spät, heute, morgen, übermorgen, gestern, vorgestern, noch, schon.
 Наречия последовательности: zuerst, vorher, dann, danach, später, früher, zuletzt, nachher, schließlich.
 Наречия места и направления: geradeaus, überall, nirgendwo, vorwärts, rückwärts, seitlich, hier, dort, drinnen, draußen, rechts, links, vorne, hinten, unten, oben.
 Наречия частоты и периодичности: immer, oft, häufig, meistens, manchmal, regelmäßig, gewöhnlich, selten, wieder.
 Наречия меры и степени: viel, wenig, wenigstens, genug, alles, fast, kaum, so.
 Наречия утверждения и отрицания: ja, nein, nicht, gar nicht, überhaupt nicht.
 Отрицательные наречия: niemals, nie, nirgendwo.
 Наречия причины и цели: darum, deshalb, deswegen, dazu.
 Наречия образа действия: gut, schlecht, schnell, richtig, gern.
 Наречия модальные:
 оценочные: leider, umsonst, vergeblich, hoffentlich.
 усилительные: sehr, zu, ganz, besonders, sogar, auch, noch, schon, nur.
 вероятности: vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich, bestimmt, sicher, natürlich, wirklich.

Степени сравнения 
Подобно прилагательным, наречия (обычно образа действия) могут изменяться по степеням сравнения. Позитивная степень — неизменная (стандартная) форма наречия. Сравнительная степень — обозначает относительно более сильно выраженную интенсивность свойства наречия. Превосходная степень — обозначает непревзойдённые свойства, выражаемые наречием. Изменение формы наречия происходит по принципу прилагательного. Также имеются исключения из правила (наречия, для сравнительной степени использующие другие корни).

Словообразование наречий 
Наречия непродуктивны в словообразовательном отношении относительно именных частей речи. Главные словообразовательные средства — суффиксы и полусуффиксы (-dings, -ens, -halb(en, er), -(er)lei, -lich, -lings, -mal, -mals, -maßen, -s, -seits, -wärts, -weg, -wegen, -weise, -willen). Редко встречаются полупрефиксы (allzu-, höchst-).

Примечания

Ссылки 
 Немецкие наречия. MYLANGUAGES.ORG
 Наречие в немецком языке

Части речи в немецком языке